

Onomastica 
 Fedele – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Adriano Fedele (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Cassandra Fedele o Fedeli (1465-1558) – umanista italiana
 Fedele di Como (...-III secolo), martire ed evangelizzatore della Chiesa di Como
 Federico Fedele (1988) – giocatore di calcio a 5 uruguaiano
 Fortunato Fedele, o Fortunato Fidelis o Fortunato Fedeli (1550-1630) – medico italiano, considerato il precursore della medicina legale
 Ivan Fedele (1953) – compositore italiano
 Laura Fedele (1959) – cantautrice e pianista italiana
 Luigi Fedele (1953) – politico italiano
 Luigi Fedele (1998) – attore italiano
 Matteo Fedele (1992) – calciatore svizzero
 Pietro Fedele (1873-1943) – storico e politico italiano
 Sandro Fedele (1958) – conduttore televisivo, autore televisivo e direttore del doppiaggio italiano

Religione 
 Fedele – l'attributo di Dio e la vocazione del credente nella teologia cristiana ovvero Fedeltà (Bibbia)
 Fedele – in latino Christifidelis, termine canonico che indica la persona battezzata

Pagine correlate 
Fedeli
San Fedele